Ю Ес Нешънъл Индор Тенис Чемпиъншипс 2013 е 1-вото издание на Ю Ес Нешънъл Индор Тенис Чемпиъншипс. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Мемфис Оупън